Svartgrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Svartgrundet, Larsmo, Österbotten, 
 Svartgrundet, Jakobstad, Österbotten, 
 Svartgrundet, Nykarleby, Österbotten, 
 Svartgrundet, Pargas, Åboland, 
 Svartgrundet, Åland, Kökar,

Se även
Svartgrund
Svartgrunden
Svartgrynnan

Robotskapade Finlandförgreningar